

Sigle 
 Bauern-, Gewerbe- und Bürgerpartei – antico partito politico svizzero, ora parte dell'Unione Democratica di Centro
 Bürgerliches Gesetzbuch – codice civile tedesco

Codici 
 BGB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Booue (Gabon)
 bgb – codice ISO 639-3 della lingua bobongko